A sigla BPM pode significar: 
 Batidas por minuto - uma unidade de medida de frequência usada em música e também de batidas por minuto do coração
 Gestão do desempenho empresarial, em inglês, significando em português "gestão da performance dos negócios"
 Gerenciamento de processos de negócio, do ponto de vista de negócios, em inglês, significando em português " de Processos de Negócio"
 Business Process Management Suite, do ponto de vista da tecnologia, como sigla que identifica soluções e software de gestão de processos de negócio, designados pela sigla BPMS
 Business Process Modeling, em inglês, significando em português "Modelagem de processos de negócio"
 Business Process Modeling Notation, é uma notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio e trata-se de uma série de ícones padrões para o desenho de processos
 Banco Pinto de Magalhães

Desambiguação